George Van Biesbroeck (1880-1974) - Belgische astronoom
 Jo Van Biesbroeck (1956) - Belgische zakenman
 Jules Evarist Van Biesbroeck (1848-1920)- Belgische kunstenaar
 Jules Pierre Van Biesbroeck (1873-1965) - Belgische kunstenaar
 Louis Pierre Van Biesbroeck (1839-1919) - Belgische kunstenaar
 Marguerite Van Biesbroeck (1875-1965) - Belgische kunstenares